Се́верная прови́нция — название административно-территориальных единиц ряда государств:

 Северная провинция — провинция Гвинеи-Бисау.
 Северная провинция — провинция Замбии;
 Северная провинция — провинция Камеруна;
 Северная провинция — провинция Малави;
 Северная провинция — провинция Пакистана;
 Северная провинция — провинция Руанды;
 Северная провинция — провинция Судана;
 Северная провинция — провинция Сьерра-Леоне;
 Северная провинция — провинция Шри-Ланки.